Følgende medaljetabel er en liste over nationale olympiske komiteer (NOC'er) og et ikke-NOC-hold rangeret efter antallet af guldmedaljer vundet af deres atleter under sommer-OL 2020 i Tokyo fra 23. juli til 8. august 2021.

Medaljeoversigt 

 
Sommer-OL 2020 har 33 sportsgrene med 50 discipliner og sammenlagt 339 konkurrencer, der vil resultere i 339 medaljesæt.

Se også 
 Olympisk medaljetabel
 Medaljefordeling ved Sommer-PL 2020

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Sommer-OL 2020
2020